Le Stade Lucien Yoshida, plus couramment abrégé en Stade Yoshida, est un stade omnisports néo-calédonien (utilisé principalement pour le football et l'athlétisme) situé dans la commune de Koné, dans la province Nord.

Le stade, doté de 250 places et inauguré en 1985, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de la Jeunesse sportive Baco.

Histoire 

Le stade dispose de 15 places de parking et de trois vestiaires (dont un pour les arbitres).

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1985
Stade multifonction en France
Stade de football en Nouvelle-Calédonie
Stade d'athlétisme en Nouvelle-Calédonie
Équipement de tennis
Stade portant le nom d'une personnalité